De nombreuses gares ferroviaires portent le nom de La Roche (ou de Laroche) :

Belgique 
 Gare de La Roche

France 
 Gare de La Roche-de-Rame
 Gare de La Roche-en-Brenil
 Gare de La Roche-Maurice
 Gare de La Roche-Posay
 Gare de La Roche-sous-Montigny
 Gare de La Roche-sur-Foron
 Gare de La Roche-sur-Yon
 Gare de Laroche - Migennes
 Gare de Néant - Bois-de-la-Roche
 Gare de Saint-Aigulin - La Roche-Chalais
 Gare de Saint-Blaise-la-Roche - Poutay

La Roche